Slovo Vřeteno má několik významů.
původní význam 
 vřeteno (textil) – hůlka sloužící ke spřádání příze,
technický termín
 vřeteno (obrábění) – rotující část obráběcího stroje vytvářející hlavní řezný pohyb. Například u soustruhu rotaci obrobku nebo u frézky, brusky, vrtačky rotaci nástroje.
 vřeteno ventilu a kohoutu – pohyblivá vnitřní část 
 vřeteno sekačky – rotující nástroj vřetenové sekačky na trávu
 vřeteno (mlýn) – hřídel, na níž je nasazen mlýnský kámen
v botanice
 vřeteno (botanika) (lat. rhachis) – osa květenství – pokračování stonku v květenství